КО — аббревиатура может означать:
 КО — керосин осветительный (например: КО-30, КО-25 и так далее) 
 КО — командир отделения
 КО — кассовый ордер
 КО — комитет обороны
 КО — карабин охотничий, маркировка моделей (например: КО-44)
 КО — коммунальное оборудование, маркировка моделей (например: КО-30)
 КО — кредитная организация.
 КО — кратковременное отключение.
 КО — контрольный ориентир.
 КО — кормовой объект (в террариумистике).
 КО — капитан Очевидность.
 КО — Калининградская область.

См. также 
 Ко